La princesa Salote Mafileʻo Pilolevu (Salote Mafileʻo Pilolevu Tukuʻaho, Canberra, 25 de febrero de 2021) es una miembro de la realeza de Tonga y de la Casa de Tupou. Es la cuarta hija y tercera niña de los príncipes herederos, Tupouto'a 'Ulukalala y Sinaitakala Fakafānua, y cuarta nieta de los reyes Tupou VI y Nanasipauʻu. Ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono tongano, tras su padre y hermanos mayores el príncipe Taufaʻahau Manumataongo, y las princesas Halaevalu Mataʻaho y Nanasipauʻu Eliana.

Biografía

Nacimiento 
El nacimiento se produjo el 25 de febrero de 2021 en el Calvary Hospital, a las 17:41 (hora local de Canberra). El Palacio Real informó que la recién nacida sería nombrada Salote Mafile’o Pilolevu, en honor a su tatarabuela la reina Salote Tupou III de Tonga.

Títulos y estilos 

 25 de febrero de 2021-presente: Su Alteza Real la princesa Salote Mafileʻo Pilolevu de Tonga.

Ancestros

Referencias 

Realeza de Tonga
Niños de la realeza